Села:
 Бурханівка — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Бурханівка — Миколаївська область, Снігурівський район